Isabel de Bohemia puede referirse a:
Cualquiera de las damas cuyo nombre fue Isabel y que llevaban un título asociado a los reyes de Hungría y de Bohemia.
Isabel Richeza de Polonia (1286–1335), reina consorte de Bohemia, hija de Premislao II de Polonia y segunda mujer de Wenceslao II de Bohemia.
Isabel I de Bohemia (1292–1330), reina de Bohemia, hija de Wenceslao II de Bohemia, mujer de Juan de Luxemburgo y madre del emperador Carlos IV.
Isabel de Pomerania (1347–1393), reina consorte de Bohemia, cuarta mujer del emperador Carlos IV (rey de Bohemia).
Isabel de Bohemia (1358–1373), hija del emperador Carlos IV (rey de Bohemia) y de Ana de Świdnica.
Isabel de Görlitz (1390–1451), duquesa de Luxemburgo, hija y heredera de Juan de Görlitz (hijo a su vez del emperador Carlos IV, rey de Bohemia).
Isabel de Luxemburgo (1409–1442), reina consorte de Bohemia, hija del emperador Segismundo y esposa de Alberto II de Habsburgo, rey de Bohemia.
Isabel de Habsburgo de Hungría (1436–1505), hija de la anterior, reina consorte de Casimir IV.
Isabel Estuardo (1596-1662), reina consorte de Federico V del Palatinado, rey de Bohemia.
Isabel de Bohemia y del Palatinado (1618–1680), hija de la anterior, notable filósofo, amiga de Descartes.